Loire kan syfta på:
 Loire (flod) – en flod i Frankrike
 Loiredalen – en dal vid floden
 Loire (departement) – ett departement i Frankrike i regionen Auvergne-Rhône-Alpes
 Loireviner – ett vindistrikt i Frankrike
 Loirearmén – en fransk armé under Fransk-tyska kriget 1870–1871

Se även 
 Loir – en flod i Frankrike